Een verkeersweg:
 N648 (België)
 N648 (Frankrijk)
 N648 (Nederland), zie Provinciale weg 648

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing